Fola Esch is een Luxemburgse voetbalclub uit Esch-sur-Alzette. De thuiswedstrijden worden gespeeld in het Stade Emile Mayrisch. De clubkleur is rood.

Geschiedenis
De club werd op 9 december 1906 opgericht door een Brit en is daarmee de oudste van het land. Football and Lawn Tennis Club Esch fuseerde in 1910 met FC Nerva en nam zo de huidige naam aan. De hoogtijdagen waren al vroeg voor de club en won vier titels tussen 1918 en 1924, de laatste titel dateert van 2021.

In de jaren negentig fuseerden verschillende Luxemburgse clubs, maar Fola weigerde een fusie met grote buur Jeunesse Esch. In 2005 degradeerde de club naar de derde klasse, maar kon na één seizoen terugkeren naar de Promotion d'Honneur. In 2008 werd Fola vicekampioen achter US Rumelange en keerde na jarenlange afwezigheid terug naar de Nationaldivisioun. Fola werd vijfde in het seizoen 2008/09 en beleefde zo een geslaagde terugkeer. In 2011 werd de club zelfs vicekampioen achter F91 Dudelange. Twee jaar later werd de club na 83 jaar weer eens kampioen. 

Ter ere van het 110-jarig bestaan van de club, trad Fola Esch toe tot het prestigieuze netwerk Club of Pioneers, waar enkel de oudste voetbalclub van elk land lid van kan worden.

Europa 
Vanaf het seizoen 2011/12 nam Fola Esch regelmatig deel aan de voorrondes voor Europees voetbal. Tegen het Schotse Aberdeen FC boekte het z'n eerste Europese zege, maar het werd over twee wedstrijden wel uitgeschakeld tegen de Schotten.

Het verst kwamen de Luxemburgers in 2021. Weliswaar werd Fola Esch in de eerste kwalificatieronde van de UEFA Champions League 2021/22 al uitgeschakeld door Lincoln Red Imps uit Gibraltar, maar in de daaropvolgende voorrondes in de Conference League versloeg het achtereenvolgens Sjachtjor Salihorsk en Linfield FC, waardoor het in de play-offs geraakte.

Erelijst
Landskampioen
 Winnaar (8): 1918, 1920, 1922, 1924, 1930, 2013, 2015, (2020 onofficieel), 2021Beker van Luxemburg'''
Winnaar (3): 1923, 1924, 1955
Finalist (2): 1973, 2017

Eindklasseringen vanaf 1946

|}

Resultaten per seizoen

In Europa 

Fola Esch speelt sinds 1973 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League (4x)
2013/14, 2015/16, 2020/21, 2021/22
Europa League (7x)
2011/12, 2014/15, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
Europa ConferenceLeague (1x)
2021/22, 2022/23
Europacup II (1x)
1973/74

Bekende spelers
  Mustapha Hadji
  Laurent Jans
  Ben Payal
  Louis Pilot
  Tom Schnell
 Gerson Rodrigues

Externe links
  Officiële website

 
Luxemburgse voetbalclub